Alte Mühle steht für:

Orte:
 Alte Mühle (Dobbertin), Wohnplatz von Dobbertin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Alte Mühle (Klettgau), Ortsteil von Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Alte Mühle (Müncheberg), Wohnplatz von Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Alte Mühle (Schorfheide), Wohnplatz von Schorfheide, Landkreis Barnim in Brandenburg
 Alte Mühle (Waibstadt), Stadtteil von Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Alte Mühle, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, deutscher Name von Mącznik (Siemyśl) in der Woiwodschaft Westpommern
 Alte Mühle, ehemals im Kreis Schlawe, deutscher Name von Młyniska (Polanów) in der Woiwodschaft Westpommern
 Alte Mühle, ehemals im Kreis Stolp, deutscher Name von Bałamątek in der Woiwodschaft Pommern

Mühlenbauwerke:
 Alte Mühle (Aarau), Kanton Aargau, Schweiz
 Alte Mühle (Auw), Kanton Aargau
 Alte Mühle (Biberach), Heilbronn, Baden-Württemberg
 Alte Mühle (Cobbenrode), Gemeinde Eslohe, Nordrhein-Westfalen
 Alte Mühle in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Hellersmühle (Dettelbach)
 Alte Mühle (Fürstenberg), Niedersachsen
 Alte Mühle (Kirchhausen), Heilbronn, Baden-Württemberg
 Alte Mühle (Latrop), Stadt Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen
 Alte Mühle Oberdottingen, Ballrechten-Dottingen, Baden-Württemberg
 Heimatmuseum „Alte Mühle“ (Olsberg) in Gevelinghausen/Olsberg, Nordrhein-Westfalen
 Alte Mühle (Saselbek), Hamburg-Sasel
 Kunsthaus Alte Mühle (Schmallenberg), Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Altemühle in Halver
 Altmühle
 Alte Hofmühle
 Alte Kaisermühle in Darmstadt
 Alte Ölmühle
 Old Mill